Agios Andreas kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Áyios Andréas (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Ágios Andréas (ort i Grekland, Peloponnesos), Arkadien, 
 Ágios Andréas (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar